«Тор: Сказания Асгарда» () — мультипликационный фильм компании «Lionsgate». Он является восьмым фильмом компаний Lionsgate и Marvel Animation. Выпущен на DVD и Blu-ray 17 мая 2011 года.

Сюжет 
Прежде чем был создан могучий молот Мьёльнир, существовал меч. Именно за ним отправляется Тор. Тайно покинув Асгард, он и его брат Локи отправляются на поиски этого меча. И то, что должно было быть весёлым путешествием и охотой за сокровищами, превращается в смертельную угрозу. Несмотря на это, Тор обязан проявить себя, ведь он сын Одина и достоин своей судьбы.

Актёры озвучивания 
 Мэттью Вольф — Тор
 Рик Гомес — Локи
 Тара Стронг — Сиф
 Элистер Эбелл — Фандрал
 Пол Добсон — Хогун
 Брент Чэпман — Вольстаг
 Кристофер Бриттон — Один
 Рон Хэлдер — Альгрим
 Кэти Веселак — Брунгильда
 Майкл Добсон — Гейрмарр
 Джон Новак — Трим
 Эшли Болл — Амора
 Бриан Друммонд — Фенрир

Реакция критики 
Синди Вайт из IGN поставил 7,0 из 10, заявив: «Когда речь идёт о выпуске мультфильма сразу на DVD, то DC и Warner Bros. легко обходят по качеству анимации, оригинальности и сюжету Marvel. Но в общем просмотр вызовет у вас хорошие чувства».
Кофи Оутлейв сказал: «Возможно, вы не станете пересматривать этот мультфильм снова и снова, но если вы фанат вселенной Marvel, то этот мультфильм для вас».

Примечания

Ссылки 
 Marvel Animation Age

Мультфильмы США 2011 года
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Полнометражные мультфильмы США
Фильмы о Торе (Marvel Comics)
Мультфильмы о Торе
Мультфильмы о супергероях
Marvel Animated Features